Jorge Arroyo puede hacer referencia a:

 Jorge Arroyo, dramaturgo costarricense;
Jorge Arroyo, futbolista mexicano;
Jorge Arroyo, halterófilo ecuatoriano.